Quatre navires de guerre français ont porté le nom de Montcalm :
 le , un cuirassé à coque en fer de la classe Alma lancé en 1868 ;
 le , un croiseur cuirassé de la classe Gueydon lancé en 1900 ;
 le , un croiseur de la  lancé en 1935 ;
 le , une frégate de la classe Georges Leygues lancée en 1980, et désarmée en 2017.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française